Bronsteins Kinder ist ein:

 Roman von Jurek Becker, siehe Bronsteins Kinder (Roman)
 Film von Jerzy Kawalerowicz nach dem gleichnamigen Roman von Jurek Becker, siehe Bronsteins Kinder (Film)